Новокручи́нинский — посёлок городского типа в Читинском районе Забайкальского края России. Железнодорожная станция Новая ЗабЖД на Транссибирской магистрали. Расположен на левом берегу реки Ингода.

История 
Первое упоминание о поселении Кручининском встречается в дорожном журнале у Степана Петровича Крашенинникова в 1735 году. Первоначально располагался на реке Кручина. Станция же основана в 1904 году как казачий разъезд № 61, а посёлок при нём назывался Белоглиновкой.

В 1937 году под названием Новокручининский объединились несколько населённых пунктов, в том числе Кручина, Новая и др.

Решением исполкома Читинского областного Совета депутатов трудящихся от 22 января 1958 года населённый пункт Новая Читинского района отнесен к категории рабочих поселков присвоением ему наименования — рабочий посёлок Ново-Кручининский.

Население

Предприятия и люди 
Крупное предприятие — Оленгуйский лесхоз, который был выделен из Оленгуйского комплексного комбината в 1993 году.

Разное 
Входит в Перечень населённых пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Читинского района